General Belgrano bezeichnet:

 Personen
 Manuel Belgrano (1770–1820), argentinischer Militär und Politiker

 geografische Orte
 General Belgrano (Buenos Aires), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Partido General Belgrano, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villa General Belgrano, Ort in der argentinischen Provinz Córdoba

 Cerro General Manuel Belgrano, ein Gipfel (6097 m) der Sierra de Famatina

 Schiffe
 General Belgrano (Schiff, 1897), Küstenpanzerschiff der argentinischen Marine
 General Belgrano, als Passagierschiff Bahia Castillo (Schiff, 1913) gebaut, später  umbenannt
 General Belgrano (Schiff, 1938), Leichter Kreuzer der argentinischen Marine

siehe auch:
 General Manuel Belgrano